Crocodile oder Le Crocodile steht für:

 Le Crocodile, Spitzname von René Lacoste (1904–1996), französischer Tennisspieler und Modeschöpfer
 Crocodile (Zugbeeinflussung), Bestandteil verschiedener Zugbeeinflussungssysteme
 Crocodile, früherer Name von Umgwenya, Ort in Südafrika
 Crocodile, eine Droge, siehe Desomorphin
 Flammenwerfer-Modell des britischen Panzers Churchill im Zweiten Weltkrieg

Filme:
 Crocodile, Alternativtitel von Krokodile (1979), thailändisch-britischer Film von Sompote Sands 
 Crocodile (1996), südkoreanischer Film von Kim Ki-Duk
 Crocodile (2000), US-amerikanischer Film von Tobe Hooper
 Crocodile 2: Death Swamp, US-amerikanischer Film von Gary Jones (2002) 

Siehe auch:
 Crocodile River
 Ah ! Les crocodiles, französisches Kinderlied
 Krokodil (Begriffsklärung)
 Crocodill